Мыс Шмидта — топоним в России:
 Мыс Шмидта — мыс на берегу Карского моря.
Мыс Отто Шмидта — мыс на берегу Чукотского моря.
 Мыс Шмидта — мыс на берегу Японского моря.

 Мыс Шмидта — посёлок городского типа в Иультинском районе Чукотского автономного округа.
 Мыс Шмидта — аэропорт в посёлке Мыс Шмидта.